Il doppio del torneo di tennis Dortmund WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Mike Cahill e Francisco González 6-2, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Ilie Năstase /  Balázs Taróczy (quarti di finale)

 Mark Dickson /  Trey Waltke (quarti di finale)
 Pat Du Pré /  Peter Fleming (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dortmund WCT 1982